Clock Face steht für:

Clock Face (Gebiet), Gebiet in St Helens, Merseyside, England
Clock Face (Bergwerk)
englischer Begriff für Zifferblatt